Szwajcaria:
 Medels im Oberland – dawna nazwa gminy Medel (Lucmagn)
 Medels im Rheinwald – miejscowość w gminie Rheinwald, w kantonie Gryzonia, w regionie Viamala